New Baden ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 New Baden (Clinton County, Illinois)
 New Baden (St. Clair County, Illinois)
 New Baden (Texas)